

Населені пункти та їхні частини
 Зельонтково — село в гміні Дрезденко Стшелецько-Дрезденецького повіту Любуського воєводства
 Зельонтково — село в гміні Сухий Ляс Познанського повіту Великопольського воєводства
 Зельонтково — осада в гміні Члухув Члуховського повіту Поморського воєводства

Примітки